NGC 5034 (другие обозначения — UGC 8295, MCG 12-13-1, ZWG 336.3, IRAS13107+7054, PGC 45859) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Малая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
5034
Малая Медведица (созвездие)